Григорий Васильевич Тупикин (1916—1964) — участник Великой Отечественной войны, командир батареи 698-го лёгкого артиллерийского полка (78-я лёгкая артиллерийская бригада, 27-я артиллерийская дивизия, 2-й Прибалтийский фронт), капитан. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 10 октября 1916 года в селе Тацино, ныне пгт Ровеньковского горсовета Луганской области Украины, в семье рабочего. Русский.

В 1939 году окончил 2 курса Ростовского государственного университета.

В Красной Армии с 1941 года. В 1942 окончил Ленинградское артиллерийское училище. В действующей армии — с 1942 года. Член КПСС с 1943 года.

Командир батареи артиллерийского полка капитан Григорий Тупикин отличился в боях на подступах к городу Рига. 25 августа 1944 года в районе деревни Каучули, находясь в боевых порядках пехоты, Тупикин дал команду по радио своей батарее открыть огонь по противнику, поднял роту в атаку и освободил деревню. 3 сентября в районе села Курены в критический момент боя вызвал огонь своей батареи на себя.

После окончания войны находился в запасе. Сначала учил детей физике и математике в станице Романовской Сальского района Ростовской области, а затем, с августа 1947 года — его назначили директором школы на хуторе Малая Каменка Каменского района Ростовской области, где он и трудился до конца жизни.

Трагически погиб 11 декабря 1964 года на железной дороге (в некоторых источниках датой смерти Г. В. Тупикина указано 7 марта 1965 года). Похоронен на хуторе .

Награды 
 Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года.
 Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.

Память 
 Именем Тупикина названы школа и улица в хуторе, где после войны жил Герой. Здесь же ему установлен памятник.
 15 апреля 2010 года в хуторе Малая Каменка, на фасаде частного домовладения в самом начале улицы, которая носит имя Героя, ему была открыта мемориальная доска.
 В Парке Победы Каменска-Шахтинского Герою тоже установлена мемориальная доска.
 В станице Тацинской Ростовской области по центру главной улицы проходит аллея Героев, где установлены бюсты Героев Советского Союза; один из них — Г. В. Тупикина.
 В городе Ровеньки Луганской области (возле стадиона «Авангард») находится аллея Героев-ровенчан, среди которых имеется памятный знак с изображением Г. В. Тупикина.

Примечания

Ссылки 
 .
 Тупикин Григорий Васильевич.
 Ровенчане на фронтах Великой Отечественной.
 Герои Советского Союза, проживавшие на Дону после Великой Отечественной войны .

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры батарей в Великой Отечественной войне
Члены КПСС